Ermanno I di Baden
 Ermanno I di Lotaringia
 Ermanno I di Meißen
 Ermanno I di Svevia
 Ermanno I di Turingia

Pagine correlate 
Ermanno